Поворозник Володимир Васильович (* 1951) — Городоцький міський голова Хмельницької області. Народний депутат України 1-го скликання.
 Поворозник Любов Василівна (* 1976) — українська художниця.
 Поворозник Микола Юрійович (* 1972) — перший заступник голови Київської міської державної адміністрації з 21 грудня 2017 року.

Див. також 
 Поворознюк
 Поворазник
Українські прізвища